Étaules, commune française de la Charente-Maritime ;
 Étaules, commune française de la Côte-d'Or;
 Étaule, commune française de l’Yonne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France